Vicente López (Buenos Aires), een plaats in de Argentijnse provincie Buenos Aires
Vicente López (partido), een partido in de Argentijnse provincie Buenos Aires
Vicente López Carril (1942-1980), Spaans wielrenner